Macek může znamenat:

příjmení osob
 Alojz Macek (1909–1975) – slovenský politik
 Anna Macková (1887–1969) – česká výtvarnice, druhá životní družka Josefa Váchala.
 Antonín Macek (1872–1923) – český básník a spisovatel
 Božík Macek (1947–???) – český a československý politik KSČ z Jindřichohradecka, poslanec FS za normalizace
 Brooks Macek (* 1992) – kanadsko-německý lední hokejista
 David Macek (* 1976) – český politik
 Emanuel Macek (1924–1997) – český bibliograf
 Filip Macek (* 1972) – český varhaník
 František Macek (* 1946) – český dirigent
 Jaroslav Macek (1925–2008) – český historik, kancléř litoměřické diecéze
 Josef Macek (rozcestník) – více osobností
 Karel Macek (1928–2011) – český biochemik
 Lukáš Macek (* 1976) – český politik a politolog
 Michal Macek – více osob
 Miroslav Macek (* 1944) – český politik, místopředseda ODS
 Ondřej Macek – více osob
 Pavel Macek (* 1976) – český instruktor čínských bojových umění
 Pavol Macek (1886–1970) – československý meziválečný politik, poslanec agrární strany
 Petr Macek – více osob
 Rudolf Macek – více osob
 Tomáš Macek (* 1951) – český vysokoškolský profesor chemie
 Zuzana Macek Jílková (* 1981) – česká biochemička

jiný význam
 kastrovaný kocour
 macek – dlouhý hoblík
 MACEK – český experimentální přístroj pro měření negravitačních zrychlení
 MACEK (planetka) – planetka hlavního pásu (viz Seznam planetek 29501–29750)
 Mackova hora (rozhledna) u Nového Strašecí

Podobná příjmení 
 Macák
 Macík
 Mačák
 Maček

Česká příjmení